Сент-Круа́-сюр-Орн () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 195 км на захід від Парижа, 50 км на південь від Кана, 50 км на північний захід від Алансона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2016 року Сент-Круа-сюр-Орн, Шенедуї, Ла-Форе-Овре, Ла-Френе-о-Соваж, Меній-Жан, Пютанж-Пон-Екрепен, Рабоданж, Ле-Ротур i Сент-Обер-сюр-Орн було об'єднано в новий муніципалітет Пютанж-ле-Лак.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сент-Круа-сюр-Орн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Круа-сюр-Орн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Орн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Орн